Менчаково — село в Суздальском районе Владимирской области России, входит в состав Селецкого сельского поселения.

География 
Село расположено на берегу речки Ирмес (бассейн Клязьмы) на автодороге Суздаль — Гаврилов Посад в 8 км на северо-запад от райцентра города Суздаль.

История 

В XVIII веке в Менчакове существовала деревянная церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, но к концу столетия обветшала и была разобрана. Вместо неё средствами прихожан и помещиков Кашинцевых в 1795 году по благословению Виктора, епископа Суздальского и Владимирского, построена каменная пятиглавая церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1799 году в этой церкви сделаны два тёплых придела с престолами: в честь святителя и чудотворца Николая и святых Феодора и Иоанна, Суздальских чудотворцев. Колокольня при церкви каменная. В 1896 году приход: село и деревни Курки и Пантелиха; всех дворов в приходе 196, душ мужского пола 490, женского — 568. С 1890 года в селе существовала церковно-приходская школа и помещалась в церковном доме.

В конце XIX — начале XX века село входило с состав Бородинской волости Суздальского уезда.

С 1929 года село входило в состав Романовского сельсовета Суздальского района, позднее Весьского сельсовета.

Население

Достопримечательности 
В селе находится действующая Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1795) (Богородице-Рождественское подворье Суздальского Покровского женского монастыря).

Примечания 

Населённые пункты Суздальского района